Большая — река в России, протекает главным образом в Оханском районе Пермского края (первый километр течения проходит по Нытвенскому району). Устье реки находится в 2,3 км по левому берегу реки Перемки. Длина реки составляет 11 км, площадь водосборного бассейна 56,9 км².

Исток реки на Верхнекамской возвышенности в лесах близ точки где сходятся Нытвенский, Оханский и Очёрский районы в 17 км к северо-востоку от города Очёр. Река течёт на юго-восток, протекает деревню Полом. Приток Батеричиха (левый). Впадает в Перемку незадолго до её впадения в Воткинское водохранилище на Каме.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от Камского гидроузла до Воткинского гидроузла, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010101012111100014325
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111101432
 Код бассейна — 10.01.01.010
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Воткинского водохранилища
Реки Нытвенского района
Реки Оханского района